Гилязетдинов — фамилия; имеет женскую форму Гилязетдинова.
 Гилязетдинов, Салават Мухаметович (род. 1959) — российский и башкирский каллиграф и художник-график.
 Гилязетдинов, Тазетдин Багаутдинович (1924—2012) — командир огневого взвода артиллерийской батареи, лейтенант, Герой Советского Союза.

Гилязутдинов — вариант фамилии; имеет женскую форму Гилязутдинова.
 Гилязутдинов, Ильдар Абдуллаевич (1943—2014) — советский и российской врач.
 Гилязутдинов, Ришат Сиразутдинович (род. 1972) — российский тренер.

 Гилязутдинова, Зайнаб Шайхиевна (1918—2007) — советский и российский акушер-гинеколог.